– męskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Takeru można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 武, „wojownik” (występują też inne wymowy tego imienia: Takeshi, Isamu)
 猛, „gwałtowny” (występuje też inna wymowa tego imienia: Takeshi)
 健, „zdrowie” (występują też inne wymowy tego imienia: Takeshi, Ken)
 尊, „szlachetny” (występuje też inna wymowa tego imienia: Takashi)

Znane osoby 
 Takeru (武瑠), wokalista japońskiego zespołu SuG
 Takeru Inukai (健), japoński polityk
 Takeru Kobayashi (尊), japoński rekordzista świata w jedzeniu na czas
 Takeru Nagayoshi (たける), japoński mangaka
 Takeru Satō (健), japoński aktor

Fikcyjne postacie 
 Takeru (タケル), główny bohater serialu Hikari Sentai Maskman
 Takeru Edogawa, bohater mangi The Devil Does Exist
 Takeru Mizushima (タケル), postać z TV dramy Last Friends
 Takeru Shiba (丈瑠),  główny bohater serialu Samurai Sentai Shinkenger
 Takeru Takaishi (タケル), postać z mangi i anime Digimon
 Takeru Takemoto (タケル), główny bohater anime This Ugly Yet Beautiful World

Męskie imiona japońskie